Corcelles est le nom ou partie du nom de plusieurs communes francophones.

Communes

Anciennes Communes

Patronyme 
 Armand Corcelles, architecte bordelais (1765-1843).
 Claude Tircuy de Corcelles, homme politique français (1768-1843). 
 Francisque de Corcelle, son fils, homme politique français (1802-1892).

Voir aussi 
Corcelle-Mieslot

Homonymie de toponyme